La rapina perfetta (Aldrig i livet) – film svedese del 1957 diretto da Arne Ragneborn
La rapina perfetta (The Bank Job) – film britannico del 2008 diretto da Roger Donaldson